És el nom de diversos membres de la casa dels Keyserlingk
 Alexander Keyserling (1815–1891), geòleg rus, paleontòleg, botànic i zoòleg
 Eugen von Keyserling (1833–1889), aracnòleg alemany
 Hermann Graf Keyserling (1880–1946), filòsof alemany
 Eduard von Keyserling (1855–1918), escriptor alemany
 H.H. Keyserling (1866-1944), oficial naval rus, mariner i balener a l'Extrem Orient
 Leon Keyserling (1908–1987), economista estatunidenc
 Arnold Keyserling (1922–2005), filòsof alemany, fill de Hermann.

Cognoms
Nobles germànics